Дом Льео-и-Мореры () — шестиэтажное жилое здание в городе Барселоне (столице автономной области Каталония Королевства Испания), шедевр каталонского модерна, одно из наиболее ярких и значительных произведений Луиса Доменек-и-Монтанера. Расположено в районе Эшампле по адресу Пасео-де-Грасия, дом 35. Наряду со столь же знаменитыми домом Бальо и домом Амалье оно составляет жемчужину Барселоны — так называемый «квартал Раздора», известный разнообразием форм и деталей модерна.

На рубеже XIX и XX веков Барселона на волне промышленной революции стала превращаться из средневековой крепости в состоятельный буржуазный город. Стремительно обогащавшиеся промышленники не жалели средств на возведение зданий, споривших между собою своим роскошеством. В этот короткий период Барселона стала ареной для самовыражения целой плеяды талантливых архитекторов, скульпторов, декораторов.

Ничем не примечательное жилое здание, построенное в 1864 году, имело название Casa Rocamora и принадлежало семье фабрикантов Морера. В 1902 году глава семьи Антонио Морера-и-Бусо поручил реконструкцию здания Луису Доменек-и-Монтанеру, бывшему к тому времени уже одним из самых известных творцов каталонского модерна, конкурировавшим с самим Антонио Гауди. Заказчику не было суждено дожить до окончания строительства, работу в 1906 году принимал его сын Альберт Льео-и-Морера. В целях увековечивания имени владельца дома Доменек-и-Монтанер вплёл в орнамент, оформляющий здание, многочисленные изображения львов (Lleó) и тутовых деревьев (Morera).

Изогнутый фасад дома Льео-и-Мореры отличается богатством и сложностью форм, изысканным скульптурным орнаментом с геральдическими и растительными мотивами. Композиционным центром фасада является угловая застеклённая ротонда и акцентирующая её формы изящная башенка на углу дома. Первый этаж здания опоясан рядом розоватых мраморных колонн. Привлекают внимание выступающие балконы разнообразных форм с ажурными каменными ограждениями; большие круглые окна, разделённые пилястрами; застеклённые галереи пятого этажа.

К работе над скульптурным оформлением фасада и интерьеров дома Лео Морера был привлечён скульптор Эусеби Арнау. Окна первого этажа украшали две пары женских фигур с цветами (они не сохранились).

По краям широких балконов третьего этажа Арнау посадил четверых девушек, олицетворяющих технический прогресс (как его представляли себе в начале XX века). Каждая из них держит в руках одно из новейших достижений техники — фотоаппарат, телефон, фонограф и электрическую лампочку.
Не менее пышно и внутреннее убранство дома Льео-и-Мореры — лестницы, узорчатые потолки, витражное остекление, мозаичные панно. Однако увидеть роскошные интерьеры нельзя — дом находится в частном владении семьи Нуньес-и-Наварро.

Ссылки 

 Дом Льео Морера официальный сайт

 Permanyer, Lluís. Barcelona modernista. Barcelona: Polígrafa, 1993. ISBN 84-343-0723-5.
 Permanyer, Lluís. Detalls, Barcelona modernista. Polígrafa, 2004. ISBN 978-84-343-1061-2
 Permanyer, Lluís. «Y estalló el Modernismo». A: Gaudí y el Modernismo. Barcelona: La Vanguardia, 2006. ISBN 978-84-931284-3-2.
 Дом Лео Морера
 Дом Льео Морера

Жилые здания Барселоны
Архитектура модерна в Барселоне
Здания и сооружения, заложенные в 1902 году
Здания и сооружения, построенные в 1906 году
Появились в 1906 году в Испании